

Codici 
 ABQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto internazionale di Albuquerque (Nuovo Messico)/Santa Fe' (Nuovo Messico), (Stati Uniti)
 abq – codice ISO 639-3 della lingua abaza

Geologia 
 Argilliti del torrente Serrapotamo – comune di Carbone, in provincia di Potenza – sintema stratigrafico della Basilicata